Хе́рберт Ре́дверс Ка́ртман (; 28 февраля 1900 — 5 апреля 1955), более известный как Берт Картман () — английский футболист, нападающий.

Родился в Болтоне. Выступал за клубы «Ватерлоо Темперанс» и «Болтон Уондерерс». Провёл за «Болтон» 32 матча в Первом дивизионе с 1919 по 1922 год.

В июне 1922 года перешёл в «Манчестер Юнайтед». В основном составе клуба дебютировал 16 декабря 1922 года в матче Второго дивизиона против «Стокпорт Каунти». Всего в сезоне 1922/23 провёл 3 матча в основном составе (все — в рамках лиги).

В июне 1923 года стал игроком клуба Третьего северного дивизиона Футбольной лиги «Транмир Роверс», где провёл семь сезонов.

В дальнейшем играл за «Брайтон энд Хоув Альбион», «Стокпорт Каунти» и «Чорли».

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Транмир Роверс»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Стокпорт Каунти»
Игроки ФК «Чорли»